Australian Open 2019 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien. Det var den 107. udgave af Australian Open og den første Grand Slam-turnering i 2019. Kampene i hovedturneringen blev afviklet i perioden 14. - 27. januar 2019, mens kvalifikationen spilledes samme sted i ugen inden hovedturneringen.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Novak Djokovic, som dermed blev den første der vandt titlen for syvende gang, og som i finalen besejrede Rafael Nadal med 6-3, 6-2, 6-3. Det var Djokovic' 15. grand slam-titel i herresingle i karrieren og den tredje i træk, efter at han inden da også havde vundet titlerne ved Wimbledon og US Open i 2018.

I damesingleturneringen sejrede Naomi Osaka, som dermed vandt karrierens anden grand slam-titel og den anden titel i træk, idet hun inden da havde vundet US Open i 2018, og hun blev den første spiller siden Jennifer Capriati, som vandt sine to første grand slam-titler i damesingle i to på hinanden følgende grand slam-turneringer. I finalen vandt den 21-årige japaner med 7-6(2), 5-7, 6-4 over Petra Kvitová, som var i en grand slam-finale for første gang, siden hun i december 2016 blev alvorlig skadet i venstre hånd under et indbrud i hendes hjem.

Sejren i herredoublerækken gik til Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut, som dermed fuldførte en karriere-grand slam som makkere, idet de tidligere i deres makkerskab havde vundet US Open i 2015, Wimbledon i 2016 og French Open i 2018. I finalen besejrede de to franskmænd mestrene fra 2017, Henri Kontinen og John Peers, med 6-4, 7-6(1).

Damedoubletitlen gik til Samantha Stosur og Zhang Shuai, som i finalen besejrede de forsvarende mestre, Tímea Babos og Kristina Mladenovic, med 6-3, 6-4. Stosur blev dermed den første australske vinder af titlen, siden Alicia Molik vandt den sammen med Svetlana Kuznetsova i 2005, og titlen var hendes tredje grand slam-titel i damedouble (men den første siden French Open 2006) og hendes syvende grand slam-titel i alt. Zhang Shuai var til gengæld i en grand slam-finale for første gang, og sejren var følgelig hendes første grand slam-titel.

Mesterskabet i mixed double blev vundet af Barbora Krejčíková og Rajeev Ram, som i finalen besejrede det australske wildcard-par Astra Sharma og John-Patrick Smith med 7-6(3), 6-1 efter at have afværget en sætbold i første sæt. Krejčíková vandt dermed sin første grand slam-titel i mixed double og sin tredje grand slam-titel i alt, mens Ram vandt sin første grand slam-titel i karrieren.

Clara Tauson blev den første danske vinder af en junior-grand slam-titel siden Caroline Wozniacki i 2006, da hun vandt Australian Open-titlen i pigesingle.

Siden sidste mesterskab var kampenes format i herresingle, damesingle, herredouble og damedouble blevet ændret, idet arrangøren havde indført en ny afgørelse på afgørende sæt i form af en tiebreak til 10 point ved stillingen 6-6, som afløste det hidtidige format, hvor det sidste sæt skulle vindes med to overskydende partier. Beslutningen blev offentliggjort af Tennis Australia ca. tre uger inden starten på mesterskabet.

Mesterskabet satte med 796.435 tilskuere ny rekord, og det var en kraftig forbedring af rekorden på 743.667 fra 2018.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Australian Open 2019 androg A$ 62.500.000, hvilket var en stigning på 13,5 % i forhold til året før, og præmierne i mesterskabsrækkerne fordelte sig som vist nedenfor.

Der var endvidere afsat A$ ?.???.??? til pengepræmier i rækkerne for kørestolstennis og opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner og til per diem-udbetalinger.

Resultater 
Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 

 Australian Open

Noter 

 
WTA Tour 2019
ATP Tour 2019